Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1989 nastoupilo osm hráčů. Rekordní pátý dallaský titul vyhrál nejvýše nasazený Američan John McEnroe, když ve finále porazil krajana Brada Gilberta po setech 6–3, 6–3 a 7–6.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1989
Sport v USA v roce 1989